Miejscowości w Polsce:
 Wilczy Las
 Wilczy Targ

Inne:
 Wilczy Park
 wilczy szlak